De Timorese struikzanger (Urosphena subulata) is een zangvogel uit de familie Cettiidae.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 2 ondersoorten:
 U. s. subulata: Timor.
 U. s. advena: Babar.

Externe link
Avibase

Cettiidae
Endemisch dier uit Indonesië
IUCN-status niet bedreigd